Кратипп () — древнегреческое мужское имя. Известные носители:
 Кратипп — древнегреческий афинский историк, написавший продолжение истории Фукидида.
 Кратипп — из Митилен (на острове Лесбос), философ-перипатетик I веке до н. э., жил в Афинах, где с ним познакомился Цицерон.

Имена греческого происхождения
Мужские имена
Страницы значений:Тёзки